Ogólnopolski Festiwal Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. – festiwal piosenki kabaretowej odbywający się w Poznaniu w pierwszej dekadzie XXI wieku. Organizatorem festiwalu była Music Collection Agency, a współorganizatorem O.B.O.R.A.

Laureaci

2004  
 I nagroda: Łowcy.B i Tomasz Grdeń
 II nagroda: Kwartet Wokalny B.A.Ch
 III nagroda: Agnieszka Litwin i Kwartet Okazjonalny

2005  
Trzy równorzędne pierwsze nagrody zdobyli: 
 Grzegorz Żak
 Kabaret Słuchajcie 
 Kwartet Wokalny B.A.Ch

2006  
 I nagroda: Łowcy.B i Ścibor Szpak
 II nagroda: Magdalena Mleczak
 III nagroda: Kabaret Młodych Panów i Kwartet Okazjonalny

2007  
 I nagroda: Czesław Jakubiec i Ścibor Szpak
 II nagroda: Kabaret Skeczów Męczących i Kabaret Słuchajcie
 Wyróżnienia:
 Zespół Bez nas wy – za piosenkę List do C
 Teatr Prób – za piosenkę Życie w dwóch wersjach
 Zespół Obiło się o uszy – za piosenkę Playback
 Wyróżnienie ufundowane przez Prezydenta Miasta Poznania Agacie Ślazyk za piosenkę "Jagienka i orzechy" Andrzeja Waligórskiego i Tomasza Kmiecika.
 W kategorii interpretacji, Pierwszą Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Poznania otrzymała Agnieszka Litwin–Sobańska za wykonanie piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego "Dziewica Anastazja"

2008 
V Festiwal Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. zaplanowany na rok 2008 nie odbył się.

Przypisy 

Festiwale kabaretowe w Polsce
Festiwale w Poznaniu
Festiwale muzyczne w Polsce